Марковски — фамилия. Известные носители:

 Марковски, Венко (1915—1988) — болгарский и македонский поэт, писатель, академик. Герой Социалистического Труда (1975), Герой Болгарии (1985).
 Марковски, Марко (род. 1986) — сербский футболист, нападающий.
 Марковски, Миле (1939—1975) — болгарский и македонский писатель.

См. также 
 Меркауски
 Марковский